Sluys ist der Familienname folgender Personen:

 Jozef Sluys (1936–2015), belgischer Organist
 Ronald Sluys, niederländischer Zoologe

Siehe auch:
 Sluis (Begriffsklärung)